FFA-cupen 2019 var den sjätte säsongen av FFA-cupen, den nationella cupen i Australien, endast 32 lag deltog i huvudturneringen (sextondelsfinal), 10 lag från A-League och 21 lag från regionala fotbollsförbund i Australien, samt vinnaren av fjolårets National Premier Leagues. Totalt deltog 736 lag i de preliminära omgångarna.

Cupen vanns av Adelaide United som i finalen besegrade Melbourne City med 4–0, Adelaide United tog med finalvinsten sin andra raka cupseger och tredje totalt. Lägst rankade lag enligt seriesystemet var Coomera Colts som höll till i Gold Coast Premier League, fjärde nivån. Brisbane Strikers från National Premier Leagues Queensland, andra nivån, tog sig hela vägen till semifinal mot Melbourne City.

Lag

Spelträd

Sextondelsfinaler

Sammanfattning

Matcher

Åttondelsfinaler

Sammanfattning

Matcher

Kvartsfinaler

Sammanfattning

Matcher

Semifinaler

Sammanfattning

Matcher

Final

Källor
 Officiell hemsida

2019
Fotbollssäsongen 2019
2019 i Australien